Jesionka peut désigner :

Toponymie
en Pologne

dans la voïvodie de Mazovie
 Jesionka, village du powiat de Gostynin
 Jesionka, village du powiat de Płońsk 
 Jesionka, village du powiat de Żyrardów 
 Jesionka, village du powiat de Nowy Dwór Mazowiecki 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Jesionka, village 

dans la voïvodie de Lubusz
 Jesionka, village